Ceuthostoma är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Ceuthostoma ingår i familjen Casuarinaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Tvåhjärtbladiga blomväxter
Ceuthostoma